Museu d'Història de Girona, museu ubicat a la ciutat de Girona
 Museu d'Història d'Hamburg (del seu nom en alemany Museum für Hamburgische Geschichte), museu ubicat a la ciutat d'Hamburg (Alemanya)
 mhg també és el codi ISO 639-3 del margu, una de les més de 200 llengües parlades a Austràlia pels aborígens